Die Bundesgeschäftsstelle der CDU (Christlich Demokratische Union) 
 war bis zum Jahr 2000 in Bonn, siehe Konrad-Adenauer-Haus (Bonn), und ist seitdem 
 in der Bundeshauptstadt Berlin, siehe Konrad-Adenauer-Haus (Berlin)